Сборная Ямайки по футболу () — команда, представляющая Ямайку в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная федерация Ямайки. Команда всего один раз участвовала в Чемпионате мира (в 1998 году), но благодаря этому выступлению приобрела множество болельщиков по всему миру. Сборная Ямайки шесть раз выигрывала Карибский кубок (в 1991, 1998, 2005, 2008, 2010 и 2014), трижды финишировала в этом соревновании второй и ещё дважды — третьей.

Высшим достижением на Золотом кубке КОНКАКАФ являются серебряные медали 2015 и 2017 годов: команда вышла в финал дважды и в 2015 году проиграла Мексике 1:3, а в 2017 году сборной США 1:2. В рейтинге ФИФА на 14 июня 2019 года занимает 54-е место.

История выступления на международных турнирах

Чемпионат мира 
 1930 — 1962 — не подала заявку
 1966 — 1970 — не прошла квалификацию
 1974 — отозвала заявку
 1978 — не прошла квалификацию
 1982 — не подала заявку
 1986 — отозвала заявку
 1990 — 1994 — не прошла квалификацию
 1998 — групповой этап
 2002 — 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991 — 1-й раунд
 1993 — полуфинал
 1996 — не прошла квалификацию
 1998 — 4-е место
 2000 — 1-й раунд
 2002 — не прошла квалификацию
 2003 — четвертьфинал
 2005 — четвертьфинал
 2007 — не прошла квалификацию
 2009 — 1-й раунд
 2011 — четвертьфинал
 2013 — не прошла квалификацию
 2015 — 2-е место
 2017 — 2-е место
 2019 — полуфинал

Кубок Америки 
 2015 — групповой этап
 2016 — групповой этап

Панамериканские игры 
 Панамериканские игры 2007 — серебряные медали

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной  главного тренера Полом Холлом для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Мексики (27 января 2022), сборной Панамы (30 января 2022) и сборной Коста-Рики (2 февраля 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 20 января 2022 года:

Рекордсмены 
Данные приведены по состоянию на 25 июня 2019 года. Жирным шрифтом выделены действующие игроки.

По количеству матчей

По количеству голов

Факты 
 Одному из крупных поражений сборной, от сборной Аргентины на чемпионате мира 1998, была посвящена известная песня группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка 5:0».

Примечания

Ссылки 
 Спорт на Ямайке
 Сборная Ямайки на сайте ФИФА
 Матчи сборной Ямайки на сайте Eloratings.net

Ямайка